Фусса:

 Фусса — город в Японии.
 Фусса — река на Курилах.

См. также 
 вулкан Фусса